Église Nuestra Señora de la Concepción peut faire référence à :
 l'église Nuestra Señora de la Concepción de La Orotava ;
 l'église Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife.